Nega ist der Familienname folgender Personen:
 Victor Julius Nega (1816–1857), Primärarzt am Allerheiligen-Spital und Leibarzt des Fürstbischofs von Breslau
 Berhanu Nega (* 1958), äthiopischer Politiker, Bürgermeister von Addis Abeba
 Eskinder Nega (* 1968), äthiopischer Journalist
 Jea Nega, Schauspieler

Nega ist das Pseudonym von
 Ricardo Romero Laullón (* 1978), spanischer Musiker, siehe Nega (Musiker)